Santa Paulina puede hacer referencia a:
 Santa Paulina de Fulda (f. 1107), celebrada el 14 de marzo;
 Santa Paulina de Roma (f. 302), celebrada el 6 de junio.